est un genre de dinosaure théropode dromaeosauridé découvert dans la formation de Barun Goyot à Khulsan, en Mongolie . Les restes fossiles de Shri remontent à la période du Crétacé supérieur. Le type et seule espèce,  (du nom de Palden Lhamo, une divinité bouddhiste), a été décrit en 2021 par le paléontologue Alan H. Turner et ses collègues.

Description 
Le spécimen holotype de Shri est IGM 100/980. Ce spécimen a été découvert le 5 juillet 1991 par Mark Norell. Il a été surnommé « Ichabodcraniosaurus » par Norell, comme mentionné par Novacek (1996), d'après , un personnage fictif hanté par un fantôme sans tête, car il lui manquait le crâne. En 1999, il a été provisoirement considéré comme un spécimen de Velociraptor mongoliensis. Il s'agit d'un individu partiellement articulé qui présente le membre postérieur droit, le tibiotarse gauche, ainsi que le bassin et une série de vertèbres cervicales, dorsales, sacrées et caudales.

Ce spécimen se distingue de Velociraptor mongoliensis par un quatrième trochanter faible, qui est cependant partagé avec tous les autres dromaeosauridés et des fosses pédiculaires antérieures profondes dans les vertèbres cervicales. Un autre trait distinctif de Shri est que ses épipophyses dans les quatre dernières cervicales ne sont pas surélevées mais sont plutôt représentées par des cicatrices circulaires rugueuses.

Classification 
Shri devi a été soumis à une analyse phylogénétique pour tester ses relations au sein des Dromaeosauridae. Il s'est avéré être le taxon frère de Velociraptor mongoliensis en raison de la présence d'un tubercule distinct qui est situé de manière proximale sur la face antérieure du pubis, une tubérosité antérieure bien développée située haut sur l'ischion, ainsi que d'une crête ischiatique arrondie dans le sens de la longueur. Un cladogramme de l'analyse phylogénétique effectuée par les descripteurs est présenté ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Mongolie